Antoine-Frédéric Ozanam – francuski historyk literatury i filozofii, katolicki działacz społeczny, błogosławiony Kościoła katolickiego 
 Jacques Ozanam – francuski matematyk